Sieciechów (gemeente)
 Sieciechów (Mazovië)
 Sieciechów (Łódź)